Млада гвардия е село в Североизточна България. То се намира в община Ветрино, област Варна.

География 
Разположено е на 48 км на запад от Варна и на 15,5 км от гр. Провадия. Разстояние по шосе (от център до център) до близките села: Невша – 8,9 км, Белоградец – 7,9 км, Ветрино – 11,6 км, Златина – 8 км, и Венчан – 7,7 км. Землището му е 25 566 дка.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав

Преброяване на населението през 2011 г. 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

История 
Старото му име е Бейлии. На 14 август 1934 г. селото е преименувано на Князево. С Указ № 360 на Президиума на Народното събрание от 28 юли 1950 г. (обн., ДВ, бр. 181 от 2 август 1950) то е преименувано на Млада гвардия.

Литература 

През март 2014 г. излиза книгата на историческа тематика „Хроники за Бейлий“ – автор д-р Стефан Тодоров Маринов. Тя съдържа история на селото, 15 биографии на изявени жители на селото и техните родове, спомени на участници във Втората световна война, родословните дървета на 69 фамилии, живели в селото. На корицата е изобразено лъвчето на „Горната чешма“, аматьорско творение, превърнало се от 2011 г. в символ на селото.

Личности 
 Драган Митев - учител в селото през 1922 г., член на Постояното присъствие на синдиката «Общ подем», концесионер на Солницата край Провадия.

Източници 

Села в област Варна
Населени места в община Ветрино